Bosování může znamenat:

 Naboso
 Bosáž, plastická úprava povrchu zdiva 
 Bossing – druh mobbingu (tj. šikany na pracovišti), kterého se dopouští nadřízený pracovník